Професионалац, особа која је обучена и/или школована за посао који обавља.
 Професионалац (позоришна представа)
 Професионалац (филм из 1990)
 Професионалац (филм из 1994)
 Професионалац (филм из 2003)